Ондржей Беранек (; ) — чешский хоккеист, нападающий. Играет за клуб чешской Экстралиги «Энергия» Карловы Вары.

Карьера 
Ондржей Беранек начал свою хоккейную карьеру в Гавличкув-Броде, в 2012 году перешёл в «Карловы Вары». Играл за юниорскую команду в Молодёжной хоккейной лиге. Дебютировал в Экстралиге в конце сезона 2013/14. Прорыв в карьере Беранека произошёл в сезоне 2018/19. Он стал играть в 1-м звене клуба, его результативная игра привлекла внимание тренеров сборной Чехии. В конце 2018 года дебютировал в сборной Чехии. В апреле 2019 года Милош Ржига пригласил Беранека к играм за сборную при подготовке к чемпионату мира 2019 года. 17 апреля Беранек забил первый гол за сборную, это произошло в Карловых Варах, за команду которого он играет.

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021
 Чешская экстралига — 172 игры, 72 очка (40+32)
 Сборная Чехии — 15 игр, 3 очка (2+1)
 Переходный турнир* — 31 игра, 12 очков (7+5)
 Чешская первая лига — 107 игр, 54 очка (30+24)
 Чешская вторая лига — 10 игр, 18 очков (12+6)
 Молодёжная хоккейная лига — 106 игр, 38 очков (21+17)
 Всего за карьеру — 441 игра, 197 очков (112+85)

Переходный турнир* — турнир за право участия в Экстралиге

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК Энергия Карловы Вары
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Баник» Соколов
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары